Karaby kan avse:

 Karaby socken – en socken i Västergötland, ingick i Åse härad, nu del av Lidköpings kommun 
 Karaby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län
 Karaby församling – en tidigare församling i Skara stift i Lidköpings kommun
 Karaby kyrka – en av kyrkorna i Örslösa församling, Lidköpings kommun
 Västra Karaby socken – en socken i Skåne, ingick i Harjagers härad
 Västra Karaby – en tätort i Kävlinge kommun
 Västra Karaby landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län
 Västra Karaby församling – en församling i Lunds stift
Västra Karaby kyrka – en kyrkobyggnad i Västra Karaby
 Östra Karaby socken – en socken i Skåne, ingick i Onsjö härad
 Östra Karaby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län
Östra Karaby församling – en tidigare församling i Lunds stift
Östra Karaby – en by i Skåne
Östra Karaby kyrka – en kyrkobyggnad i Östra Karaby i Eslövs kommun
 Karaby, Ås – en by i Ås i Gislaveds kommun

Se även
Karby
Kareby